Pette ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Pette (1933–2022), deutscher Biochemiker
 Heinrich Pette (1887–1964), deutscher Arzt und Neurologe